Премия «Гойя» за лучший иностранный фильм на испанском языке () один из наград Кинопремии Гойя.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Число побед и номинации по странам

Сноски 
Официальный сайт 
IMDb: Кинопремия Гойя 

Номинации кинопремии «Гойя»